Секейра (, ) — испанская и португальская фамилия и топоним.:

Фамилия 
 Секейра, Барлон (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Секейра, Диогу Лопиш де (1465—1530) — португальский мореплаватель, адмирал. Первым из европейцев достиг Малакки.
 Секейра, Домингуш — португальский художник конца XVIII — начала XIX вв.
 Секейра, Дуглас (род. 1977) — коста-риканский футболист.
 Секейра, Луиш Лопиш ди (? — 4 сентября 1681) — военачальник Португальской Анголы.
 Секейра, Наоми (род. 1994) — австралийская актриса, телеведущая и певица.
 Секейра, Орасио (род. 1995) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Феникс».

Топоним 
 Секейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Секейра — населённый пункт на севере Уругвая, в департаменте Артигас.

См. также 
 Сикейра